Oreshak (bulgariska: Орешак) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen obsjtina Aksakovo och regionen Oblast Varna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Oreshak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oreshak är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Oreshak. Runt Oreshak är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Varna,  km söder om Oreshak.

Trakten runt Oreshak består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Varna (region)
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll